Cristina Cini (Firenze, 1969. július 11. –) olasz nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Labdarúgóként 
Ifjúsági szinten az atlétikát, a rövidtávfutást művelte kisebb, nagyobb sikerekkel.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
2003-ban lett hazája országos labdarúgó bajnokságának partbírója, asszisztense. Előbb a Serie B-ben, majd pedig a Serie A-ban női mérkőzésen játékvezetőként, férfi találkozókon partbíróként foglalkoztatta a Játékvezető Bizottság. A Serie B-ben a Triestina–Venice mérkőzés irányításával debütált.
A Serie A-ban 2003. május 24-én debütált, a Juventus–Chievo bajnoki találkozón Tiziano Pieri munkáját segítve. Bár Cini nem tartozik a legfoglalkoztatottabb asszisztensek közé a Serie A-ban, az évek során közel negyven élvonalbeli mérkőzésen kapott lehetőséget a közreműködésre.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Olasz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2004-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen tevékenykedett asszisztensként.

Világbajnokság 
Kína adott otthont a 2007-es női labdarúgó-világbajnokságnak, Németország rendezte a 2011-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensi feladatokkal bízta meg. 2007-ben néhány asszisztens a Cooper-tesztet nem tudta teljesíteni, Cinit'' léptették elő a tartalékok sorából.

2008-ban Chilében rendezték az U20-as női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB megbízásából asszisztensként tevékenykedett.

 Olimpia 
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB a svájci Nicole Petignat mellé osztotta be asszisztensnek. 

 Nemzetközi kupamérkőzések 
 Bajnokcsapatok Ligája 
A 2007/2008 torna során Ő az első nő''', aki egy nemzetközi férfi labdarúgó-tornán partbíróként szolgálhatta a labdarúgást.

Női Európa-kupa 
2005-ben az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) JB szakmai felkészültségét elismerve megbízta, hogy Anna De Toni bíró munkáját segítse oldalvonal mellől.

Források 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
Olasz nők
1969-ben született személyek
Firenzeiek
Élő személyek